Salatínsky potok (dopływ Ľubochnianki) – potok w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Salatínsky potok (dopływ Ľupčianki) – potok w Niżnych Tatrach na Słowacji
 Salatínsky potok (dopływ Zimnej Wody Orawskiej) – potok w Tatrach Zachodnich na Słowacji